Огоньки — село Ленінського району Автономної Республіки Крим
 Огоньки — селище в складі Первомайського сільського поселення в Виборзькому районі Ленінградської області.